Le décalage horaire est la différence d'horaire qui existe à un moment donné entre différents points du globe, et qui est standardisée avec les fuseaux horaires.
 Le décalage horaire est un syndrome affectant la condition physique, à la suite d'un voyage rapide à travers plusieurs de ces fuseaux horaires.
 Décalage horaire est un film français réalisé par Danièle Thompson en 2002.